Филипп Феоктистович Строганов ( — ) — латвийский политик.

В 1971 году окончил техникум по специальности сельскохозяйственной механизации, в 1978 г. — Высшую партийную школу в Вильнюсе. Был первым секретарём Лудзенского райкома КПЛ, членом ЦК КПЛ. В 1985—1990 гг. был депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 11-го созыва от 239-го округа, в 1990—1992 гг. — депутатом Верховного Совета Латвийской Республики (исключён в 1992 году голосованием ВС), а в 1993—1995 гг. — депутатом 5-го Сейма Латвии (возглавляя фракцию «Равноправие»). На выборах 1995 года исключен из списка кандидатов в Сейм Центризбиркомом за деятельность в КПЛ в 1991 г.

С 1995 года сопредседатель, в 1996—1999 годах председатель СПЛ. В 2005 году избран депутатом Лудзенской городской думы от СПЛ — предварительно исключён из списка кандидатов избирательной комиссией, но затем восстановлен судом.

Примечания

Ссылки 
 Данные депутата ВС ЛР
 Данные депутата Пятого Сейма ЛР

Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской Республики
Депутаты пятого Сейма Латвии
Муниципальные депутаты Латвии
Члены ЦК КП Латвии
Члены Социалистической партии Латвии
Первые секретари Лудзенского райкома КП Латвии